Timeless – album Sérgio Mendesa
 Timeless – album Goldiego
 Timeless – album Sarah Brightman
 Timeless – album The Watch
 Timeless: Live in Concert – album Barbry Streisand
 Poza czasem (ang. Timeless) – amerykański serial telewizyjny

Zobacz też 
 Timeless Miracle